Blanket ( für Decke, Hülle) bezeichnet
 in der Beschaffung ein „blankes“ Angebot, das zur Einholung alternativer Angebote genutzt werden kann
 den zur Energieumwandlung, Strahlenabschirmung und zum Erbrüten von Tritium dienenden Außenteil eines Kernfusionsreaktors, siehe Blanket
 den zum Erbrüten von Kernbrennstoff dienenden Außenteil von Brutreaktoren
 das in der Offset-Drucktechnik verwendete Gummituch

Siehe auch:
 Blankett
 Blanquet